Francisco Serrano se poate referi la unul din următorii
 Francisco J. Serrano (1900 - 1982), arhitect mexican, realizator al unor clădiri în stilul Art Deco
 J. Francisco Serrano Cacho (1937 - ???), arhitect mexican contemporan
 Francisco Serrano y Domínguez, duce de Torre (în original, în spaniolă, duque de la Torre)
 Francisco Serrano (1983 - ???), persoană controversată de origine mexicană, devenit "faimos" pentru că a locuit ilegal mai multe luni în incinta unui liceu din Statele Unite.